Уираре има више значења:

 Уираре (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уираре, Уирабо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уираре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику